Мировая серия 1987 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1987 года. Победителем стала команда «Миннесота Твинс», обыгравшая «Сент-Луис Кардиналс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 17 октября 1987 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

Игра #2 
 Дата: 18 октября 1987 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

Игра #3 
 Дата: 20 октября 1987 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #4 
 Дата: 21 октября 1987 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #5 
 Дата: 22 октября 1987 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #6 
 Дата: 24 октября 1987 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

Игра #7 
 Дата: 25 октября 1987 года
 Стадион: Hubert H. Humphrey Metrodome

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1987
 Финальная серия Национальной лиги 1987

Ссылки 
 Мировая серия 1987 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1987 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1987
Спортивные соревнования в Миннеаполисе
Спортивные соревнования в Сент-Луисе